Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2009–2010.

Twee jaar na de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. In het seizoen 2004/05 was de club als zesde geëindigd in de Football League Championship, waarna promotie werd afgedwongen in de play-offs. Vorig seizoen eindigde West Ham United op de negende plaats in de eindrangschikking.

Onder leiding van Gianfranco Zola, afgelopen seizoen aangetreden als vervanger van de opgestapte Alan Curbishley, belandde West Ham United al snel in de degradatiezone. Op de slotdag van de winterse voetbaltransfermarkt trok West Ham United twee oud-Ajacieden aan: de Zuid-Afrikaan Benni McCarthy en de Egyptenaar Ahmed Hossam. McCarthy was afkomstig van Blackburn Rovers. Hij kwam bij West Ham in beeld, nadat de Londense club bot had gevangen bij Ruud van Nistelrooij en Eidur Gudjohnsen. Hij tekende een contract voor 2,5 seizoen. Mido werd voor de rest van het seizoen gehuurd van Middlesbrough, waar hij niet meer aan spelen toekwam.

Uiteindelijk legde West Ham United beslag op de zeventiende plaats in de eindrangschikking. Op 19 januari 2010 namen de voormalig eigenaren van Birmingham City – David Gold en David Sullivan – de club over nadat het IJslandse consortium onder leiding van Björgólfur Guðmundsson failliet was gegaan. Het tweetal betaalde ongeveer 120 miljoen euro voor een controlerend belang van vijftig procent in West Ham. Sullivan verklaarde onmiddellijk dat de club niet van plan was spelers te gaan verkopen om de schuldenlast te verlichten West Ham had volgens Sullivan een schuld van 126 miljoen euro. "Onze eerste zorg is niet het kopen van nieuwe spelers, maar onszelf ervan verzekeren dat onze huidige spelers blijven. Ik kan de fans beloven dat we deze maand geen belangrijke spelers gaan verkopen." Op 11 mei, twee dagen na het einde van de reguliere competitie, maakte West Ham bekend dat het contract van Zola met onmiddellijke ingang was beëindigd.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de derde ronde, waarin stadgenoot Arsenal op 3 januari met 2-1 te sterk was. Aaron Ramsey en Eduardo scoorden voor The Gunners. In de strijd om de Football League Cup ging West Ham United eveneens in de derde ronde onderuit. Bolton Wanderers won met 3-1 na verlenging door treffers van Kevin Davies, Gary Cahill en Johan Elmander.

Middenvelder Scott Parker, in 2007 overgenomen van Newcastle United, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Het was zijn tweede uitverkiezing op rij. Alessandro Diamanti eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2009/10 en op de zeventiende plaats eindigden in de eindrangschikking.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2010
West Ham United